Bambou River heißen folgende Gewässer:

 Bambou River (Dominica), Zufluss des Crapaud Hall River im Osten von Dominica im Parish Saint Andrew
 Bambou River (Republik Kongo), Fluss in der Republik Kongo
 Bambou River (Zentralafrikanische Republik), Fluss in der Zentralafrikanischen Republik